Die Baseball-Bundesliga 2004 begann am 3. April 2004 und endete am 18. September 2004.
Deutscher Meister wurden, zum vierten Mal in Folge, die Paderborn Untouchables, die ebenfalls Nordmeister wurden. Südmeister wurden die Mainz Athletics.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-downs

1. Bundesliga Nord Play-downs 

Endstand

1. Bundesliga Süd Play-downs 

Endstand

Play-offs 

Spielübersicht

Einzelnachweise

Weblinks 
 Baseball-Bundesliga: Statistikarchiv

2004
Baseball 2004
Sportsaison 2004